Jessica Moore e Arina Rodionova erano le detentrici del titolo ma quest'anno non hanno partecipato insieme. Moore ha fatto coppia con Daniella Dominikovic, mentre Rodionova con Tammi Patterson.

Il doppio femminile  del torneo di tennis McDonald's Burnie International 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Natsumi Hamamura e Erika Takao che hanno battuto in finale Sally Peers e Olivia Rogowska 6–2, 3–6, 10–7.

Teste di serie

  Sally Peers /  Olivia Rogowska  (finale)
  Tammi Patterson /  Arina Rodionova (primo turno, ritiro)

  Daniella Dominikovic /  Jessica Moore (semifinali)
  Alison Bai /  Bojana Bobusic (primo turno)

Tabellone

Draw

Note 
 

McDonald's Burnie International 2011